Tilingia coreana är en flockblommig växtart som först beskrevs av H.Boissieu, och fick sitt nu gällande namn av Leute. Tilingia coreana ingår i släktet Tilingia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
coreana